Starkenberg ist der Name zweier Orte:
 Starkenberg, Gemeinde im Landkreis Altenburger Land, Thüringen, Deutschland
 Starkenberg, Kreis Wehlau, Ostpreußen: Krasny Bor (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland

Burgen
 Burgruine Alt-Starkenberg in der Gemeinde Tarrenz, Tirol, Österreich
 Schloss Neustarkenberg, Schloss in der Gemeinde Tarrenz

Adelsgeschlecht
 Herren von Starkenberg, Tiroler Adelsgeschlecht
 Burggrafen von Starkenberg, thüringisches Adelsgeschlecht mit Stammsitz in Starkenberg

Personenname
 Hartmann von Starkenberg, Minnesänger, Mitte 13. Jahrhundert